Příjmení Corti nosí více osobností:

 Alfonso Corti (1822–1876) – italský anatom
 Axel Corti (1933–1993 – rakouský filmový režisér a publicista
 Claudio Corti (* 1955) – bývalý italský cyklista
 Renato Corti (1936–2020) – italský kardinál

související
 Cortiho orgán – orgán vnitřního ucha

Externí odkazy 
 

Italská příjmení